Budapest – città capitale dell'Ungheria
 Budapest – brano musicale dei Jethro Tull del 1987
 Budapest – singolo di George Ezra del 2013
 Budapest – film del 2018 diretto da Xavier Gens
 SMS Budapest – nave da battaglia